Franz Holler ist der Name folgender Personen:
* Franz Holler (Politiker) (* 1901 oder 1902), deutscher Politiker (LDP)
 Franz Holler (Schriftsteller) (1921–2001), österreichischer Schriftsteller